Первый дивизион 1991/1992 — 89-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 16 августа 1991 года и закончился 24 мая 1992 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1991/1992
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1991 году
Спорт в Бельгии в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992